Anatolij Konev – cestista sovietico
 Ivan Stepanovič Konev – generale e politico sovietico
 Volodymyr Konev – cestista ucraino